MTV Music Awards 2014 steht für:

 MTV Africa Music Awards 2014
 MTV Europe Music Awards 2014
 MTV Video Music Awards 2014

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2014